Ширли Фрэнсис Бабашофф (; ) — американская пловчиха, трёхкратная чемпионка и шестикратный серебряный призёр летних Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.

Биография 

Ширли Фрэнсис родилась в 1957 году в семье Джека и Веры Бабашовых, иммигрантов из России во втором поколении. Её брат  и сестра  также стали пловцами и призёрами Олимпийских игр и чемпионата мира. На летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене 15-летняя Ширли победила в эстафетах 4×100 метров вольным стилем и комбинированной 4×100 метров в составе сборной США (в последней участвовала только в предварительном заплыве). Также заняла вторые места на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. На чемпионате мира по водным видам спорта 1973 года завоевала 4 серебряные медали. На чемпионате мира по водным видам спорта 1975 года в Кали победила на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

На летних Олимпийских играх 1976 года победила в эстафете 4×100 метров вольным стилем в составе сборной США и завоевала 4 серебряные медали, во всех случаях уступив представительницам ГДР. Бабашофф заявила, что её немецкие соперницы вероятно употребляли допинг, чем вызвала критику в прессе. Впоследствии выяснилось, что многие спортсмены из ГДР действительно употребляли допинг, и Бабашофф фактически была несправедливо лишена нескольких золотых медалей.

За свою спортивную карьеру Бабашофф установила 11 мировых и 39 американских рекордов. Несмотря на то, что она ни разу не побеждала на Олимпийских играх в индивидуальном зачёте, она считается одной из наиболее титулованных американских пловчих. После завершения карьеры работала тренером и почтальоном, в 1986 году у неё родился сын. В 1982 году она была включена в Зал Славы мирового плавания. В 2005 году была удостоена Олимпийского ордена.

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Чемпионы мира по плаванию
Кавалеры Олимпийского ордена